Сервийската и Кожанска епархия () е епархия на Вселенска патриаршия, управлявана от Църквата на Гърция, със седалище в македонския град Кожани (Козани). Начело на епархията от 2004 година е митрополит Павел.

История 
Епархията е спомената за пръв път в надпис на мрамор от V век като Кесарийска епископия с глава Македоний, под юрисдикцията на Лариската митрополия: „.­..προ­ε­δρί­αν έ­λα­χεν τη Εκ­κλη­σί­α Και­σά­ρων πό­λε­ως Μα­κε­δό­νιος έ­στιν ού­τος α­νήρ τα παντ’ εύ­φη­μος ος Ε­πι­σκο­πή­σας έ­τη εν μή­να έ­να του τή­δε βί­ου εκ­δη­μή­σας μη­νί Ι­α­νου­α­ρί­ω ΚΓ′ Ινδικτιώνος Ι­Α′ προς Θε­όν ε­νε­δή­μη­σεν.­.­.“. Смята се, че епископията е основана в IV век, когато приключват преследванията на християните. От ΙΧ век центърът и се мести в Сервия - Сервийската епископия е спомената за пръв път в Notitia Episcopatuum, приписвана на император Лъв VI Философ. В 1745 година катедрата се мести в Кожани и името на епархията е сменено на Сервийска и Кожанска епископия, която е под юрисдикцията на Солунската митрополия. На 10 юни 1882 година епископията е повишена в митрополия, подчинена на Вселенската патриаршия.

Предстоятели 
 Кесарийски епископи

 Сервийски епископи

 Сервийски и Кожански епископи

 Сервийски и Кожански митрополити

Манастири

Външни препратки 
  Εκκλησία της Ελλάδος. Ιερά Μητρόπολη Σερβίων και Κοζάνης

Бележки